Stanisław I Machowski (1894–1940) – porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Stanisław II Machowski (ur. 1898) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych, oficer 6 dak

Przypisy